Никола́й Сини́цын:
 Синицын, Николай Борисович (1917—1985) — советский футболист.
 Синицын, Николай Иванович (1800—1844) — российский педагог, директор Ришельевского лицея; надворный советник. 
 Синицын, Николай Ильич (1927—1941) — партизан-герой Великой Отечественной войны.
 Синицын, Николай Фомич (род. 1946) — председатель профсоюза Московской железной дороги.